«Dancing with a Stranger» () — песня британского автор-исполнителя Сэма Смита и американской певицы Normani, изданная 11 января 2019 года на лейбле Capitol Records. Сингл вошёл в десятку лучших песен (top 10) в Великобритании, Ирландии, Шотландии и Швеции.

История 
По данным журнала Billboard, сотрудничество произошло благодаря случайной встрече на студии звукозаписи в Лос-Анджелесе. Смит писал трек со своим частым соавтором Jimmy Napes и норвежскими продюсерами Stargate. Бывшая участница группы Fifth Harmony певица Normani оказалась в студии по соседству, и они решили работать вместе.

Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Бриттани Спанос из журнала Rolling Stone, Роз Домму из издания Out, Майк Нид из веб-сайта Idolator.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2019 года
Поп-песни
Песни Нормани
Песни, написанные Нормани
Песни, написанные Сэмом Смитом